Red velvet – dolce statunitense
 Red Velvet – gruppo musicale sudcoreano
 Red Velvet – singolo degli OutKast del 2000
 Red Velvet – film del 2008 diretto da Bruce Dickson
 Red Velvet – opera teatrale di Lolita Chakrabarti del 2012